Les bordagers étaient en France, avant 1789, des cultivateurs auxquels étaient affermées de petites exploitations de l'ordre 5 à 10 ha qui fournissaient à peu près de quoi vivre (ces exploitations étaient nommées des borderies ou bordages). Le terme était principalement employé dans le Maine, ainsi que dans les parties limitrophes d'Anjou, de Bretagne, du Perche et de Normandie.
 Un bordager était quelqu'un qui revêtait de planches les membrures et le dessus du pont d'un navire (voir : bordage)
 Un bordager était un ouvrier chargé de poser la bordure d'un habit.